Името Малиново носят две български села:

 Малиново, област Габрово
 Малиново, област Ловеч